Maraton kan syfta på:

 Maraton – en löpgren
 Maraton (musikalbum) – ett album av Pugh Rogefeldt från 1999
 Maraton (musikalbum av Alina Devecerski) – ett album av Alina Devecerski från 2012

Se även
 Marathon (olika betydelser)